oorspronkelijk inheemse bevolking
 incidenteel als verouderde benaming voor natuurvolkeren
 Primitieve functie, wiskundig begrip, het omgekeerde van een afgeleide functie
 Primitief (geld), een groep geldsoorten
 Plesiomorfie, fylogenetisch gezien 'primitief' of 'oorspronkelijk', een biologisch begrip uit de fylogenie